

Cinema e televisione 
 Julius Caesar – film del 1908 diretto da James Stuart Blackton – William V. Ranous
 Giulio Cesare – film del 1909 diretto da Giovanni Pastrone 
 Giulio Cesare – film del 1913 prodotto dalla "Itala", regista sconosciuto
 Giulio Cesare (noto anche con il titolo di Cajus Julius Caesar) – film del 1916 diretto da Enrico Guazzoni
 Giulio Cesare (Julius Caesar) – film del 1953 diretto da Joseph L. Mankiewicz (1953) 
 Giulio Cesare (Julius Caesar) – miniserie televisiva di Uli Edel (2002)

Persone 
 Giulio Cesare – generale e dittatore romano
 Giulio Cesare – nome proprio di persona maschile
 Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto – primo imperatore romano
 Gaio Giulio Cesare Germanico – imperatore romano della dinastia Giulio-Claudia 
 Germanico Giulio Cesare – generale romano
 Gaio Giulio Cesare il Vecchio – senatore e pretore romano, padre di Giulio Cesare.
 Giulio Cesare – cratere sulla Luna.
 Liceo classico statale Giulio Cesare – celebre liceo classico di Roma

Navi 
 Giulio Cesare – nave da battaglia della prima guerra mondiale e della seconda guerra mondiale
 Giulio Cesare – transatlantico italiano varato nel 1920
 Giulio Cesare – transatlantico italiano varato nel 1950

Altro 
 Giulio Cesare – tragedia di William Shakespeare (titolo originale:The Tragedy of Julius Caesar)
 Giulio Cesare – opera di Georg Friedrich Händel
 Giulio Cesare – brano musicale di Antonello Venditti dell'album Venditti e segreti